Henry Smyth ist der Name folgender Personen:

* Henry Augustus Smyth (1825–1906), britischer Offizier
 Henry De Wolf Smyth (1898–1986), US-amerikanischer Physiker